Starz steht für:

 Starz (Mediengruppe), ein US-Medienunternehmen
 Starz (Fernsehsender), ein US-Pay-TV-Fernsehsender
 Starz TV, ein UK-Satelliten-Fernsehsender
 Starz (Band), US-amerikanische Heavy-Metal- und Power-Pop-Band

Orte:
 Starz (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Starz (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Starz (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Starz (Gemeinde Altenfelden), Ortsteil der Marktgemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Starz (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Starz (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortsteil der Marktgemeinde Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
Siehe auch:
 Diva Starz